Cuthbert kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cuthbert, Western Australia, ort, Albany,

USA 

 Cuthbert, Georgia, countyhuvudort, Randolph County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar